Die Russia Open 2017 im Badminton fanden vom 18. bis zum 23. Juli 2017 in Wladiwostok statt.

Herreneinzel

Setzliste
 Sourabh Varma (zurückgezogen)
 Vladimir Malkov (Finale)
 Soong Joo Ven (3. Runde)
 Subhankar Dey (3. Runde)
 Sergey Sirant (Champion)
 Artem Pochtarev (3. Runde)
 Milan Ludík (2. Runde)
 Anand Pawar (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste
 Sonia Cheah Su Ya (Finale)
 Evgeniya Kosetskaya (Champion)
 Natalia Perminova (Halbfinale)
 Natsuki Nidaira (Halbfinale)
 Shiori Saito (Viertelfinale)
 Rasika Raje (Viertelfinale)
 Victoria Slobodyanyuk (Viertelfinale)
 Ksenia Evgenova (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste
 Vladimir Ivanov/ Ivan Sozonov (Champion)
 Chooi Kah Ming / Low Juan Shen (Finale)
 Evgeniy Dremin / Denis Grachev (Viertelfinale)
 M. R. Arjun / Shlok Ramchandran (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste
 Chow Mei Kuan / Lee Meng Yean (zurückgezogen)
 Ekaterina Bolotova / Alina Davletova (Halbfinale)
 Delphine Delrue / Léa Palermo (2. Runde)
 Olga Arkhangelskaya / Natalia Rogova (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste
 Evgeniy Dremin / Evgeniya Dimova (Viertelfinale)
 Bastian Kersaudy / Léa Palermo (2. Runde)
 Rodion Alimov / Alina Davletova (2. Runde)
 Thom Gicquel / Delphine Delrue (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks
 Turnierseite

2017
Badminton 2017
Badmintonwettbewerb in Wladiwostok